Pattyn ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Pattyn (* 1966), belgischer Glaziologe
 Marcella Pattyn (1920–2013), belgische Ordensfrau der Beginen